Opisthosporidia (uključujući prave gljive) ili -{Fungi}- su sestrinska klada -{Cristidiscoidea}-, i zajedno formiraju -{Holomycota}-. Bazalna grupa je 'osnovna klonska grupa 2' (BCG2). Druga bazalna klada -{Opisthosporidan}- su -{Aphelida}- zajedno sa pravim gljivama, spojena sa 'baznom grupom klonova 1' (-{BCG1}-) zajedno sa -{Rozellomyceta}-.

Reference 

Holomycota